Ian McDonald
 Ian Donald Roy McDonald (1898–1920), brit vadászrepülő, első világháborús ászpilóta
 Ian McDonald (1946) angol zenész, a King Crimson  alapító tagja
 Ian MacDonald (1951), skót labdarúgó (*1951), Wolverhampton Wanderers és Darlington-játékos
 Ian (Clifford) MacDonald brit labdarúgó (1953), Aldershot- és York City-játékos
 Ian McDonald (1960) brit sci-fi író

Ian MacDonald (Macdonald)
 Ian MacDonald, szül. Ulva Pippy (1914–1978), amerikai színész, producer (Délidő) 
 Ian MacDonald (1948–2003), Ian MacCormick brit zenekritikus írói neve (A fejek forradalma, 1994)
 Ian (Grant) Macdonald (1928)´brit matematikus